Gouttières peut faire référence à :
 Gouttières,  une commune française de l'Eure,
 Gouttières,  une commune française du Puy-de-Dôme,

Voir aussi 
 
 Gouthière

Homonymie de localités